

Slotte og borge

Herregårde

Noter